Executive Council (engl. für Exekutivrat) steht für folgende Regierungen:

in Staaten:
 Executive Council (Fidschi)
 Executive Council (Gambia)
 Executive Council (Kanada)
 Executive Council (Neuseeland)
 Executive Council (Südafrika)
 Federal Executive Council (Australien)

in Teilstaaten:
 Executive Council (Falklandinseln)
 Executive Council (Hongkong)
 Executive Council (Isle of Man)
 Executive Council (Macau)
 Executive Council (New South Wales)
 Executive Council (St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha)
 Executive Council (Trinidad und Tobago)